Fialka ist in mehreren slawischen Sprachen das Wort für Veilchen. Es bezeichnet auch:
 Fialka (Maschine), sowjetische Rotor-Chiffriermaschine

Fialka ist der Familienname folgender Personen:
 Karel Fialka, britischer Sänger und Songschreiber
 Ladislav Fialka (1931–1991), tschechoslowakischer Pantomime, Schauspieler, Choreograf und Theaterleiter
 Moric Fialka (1809–1869), tschechisch-österreichischer Soldat
 Olga Fialka (1848–1930), österreich-ungarische Malerin, Tochter von Moric
 Veronika Fialka-Moser (1955–2014), österreichische Ärztin und Hochschullehrerin für Physikalische Medizin und Rehabilitation